Nivelles-Baulers era un circuit de curses automobilístiques de 3.71 km situat a la ciutat de Nivelles, prop de Brussel·les, Bèlgica.

Construït el 1971, el circuit va allotjar dues proves de Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica dels anys 1972 i 1974, en un temps en què les curses s'intentaven alternar entre la zona flamenca i la zona valona de Bèlgica.

El circuit va tenir seriosos problemes econòmics des del primer moment, fent fallida econòmica l'any 1974.

A la temporada 1976 es va intentar organitzar de nou el GP de Bèlgica, però el paviment no es va considerar prou segur per disputar-hi la cursa.

L'any 1981 es va clausurar el circuit, anys després ha estat enderrocat i s'han construït indústries al seu lloc.

Resultats

Enllaços externs 

 Google Maps

Esport al Brabant Való
Nivelles
Nivelles